Scrum puede referirse a:

Scrum (desarrollo de software): un tipo de desarrollo de software.
Scrum (rugby): un tipo de formación utilizada en el juego del rugby.
Medio scrum: una posición dentro de un equipo de rugby.

Enlaces externos 
 Daily Scrum, https://cafe-agil.com